Диего Армандо Контенто (; ) — немецкий футболист, левый защитник.

Карьера 
Диего Контенто находился в клубной системе «Баварии» с пятилетнего возраста. В 13 лет его пригласили в клуб «Бавария II» в роли защитника. За футбольный клуб «Бавария II» Контенто играл 2 года, и 13 января 2010 года ему предложил профессиональный договор главный клуб «Бавария».

Дебют Контенто состоялся в матче «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург» (вышел на замену на 58 минуте). Первым официальным матчем для Диего стал матч Кубка Германии, где «Бавария» встречалась с «Гройтер Фюртом». Диего, закрепившийся в основном составе, успел сыграть в 4 матчах Лиги чемпионов, но в 1/8 финала не участвовал из-за травмы, полученной в матче с «Кёльном».

Контракт Диего с «Баварией» был продлён до 2013 года.

Дабы иметь больше игровой практики, в начале сезона 2014/15 французской лиги перешел в «Бордо». 11 августа 2014 года с клубом был подписан четырёхлетний контракт, по истечении которого на правах свободного агента Контенто присоединился к вернувшейся в первую Бундеслигу «Фортуне». Контракт с «Фортуной» у Контенто действовал до 2020 года.

В сезоне 2020/21 Диего присоединился к немецкому клубу «Зандхаузен».

Сборная 
Контенто играл в молодёжной сборной Германии с 17 лет на позиции левого защитника.

Достижения 
 «Бавария»
 Чемпион Германии (3): 2009/10, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Германии (3): 2009/10, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2010, 2012
 Победитель Лиги чемпионов: 2012/13
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2013
 Победитель Telekom-Cup: 2013
 Итого: 12 трофеев

Личная жизнь 
Диего — сын итальянских иммигрантов, но родился и вырос он в Германии. Поэтому у него был выбор: либо играть за сборную Германии, либо за Италию.

У левого защитника «Бордо» есть два брата — Винченцо и Доменико. Они тоже учились в академии мюнхенского клуба.

Контенто был назван Диего Армандо в честь Диего Марадоны.

Примечания

Ссылки 
 Досье футболиста на sports.ru
 Досье Диего Контенто на Eurosport.ru

Футболисты Германии
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Зандхаузен»